Geosmithia — рід грибів. Назва вперше опублікована 1979 року.

Класифікація 
До роду Geosmithia відносять 29 видів:

Примітки

Джерела 
 Pitt, J.I. 1979. Geosmithia, gen. nov. for Penicillium lavendulum and related species. Canadian Journal of Botany. 57(19):2021-2030 - P.2021

Роди грибів
Гіпокреальні